Csehország
 Brumovice, település a Břeclavi járásban
 Brumovice, település az Opavai járásban